The Standard – brytyjski dziennik (obecnie London Evening Standard)
 The Standard – hongkoński dziennik
 The Standard – album Tommy’ego Flanagana, Reggiego Workmana oraz Joego Chambersa